Olav F Andersen är en svensk röstskådespelare och översättare. Som skådespelare är han mest känd för att ha spelat flera av skurkarna i Sailor Moon som han även översatte till svenska. Han översatte och skrev manus till den svenska dubben av Spirited Away och Phineas och Ferb.

Roller
Superfamiljen
Knasen
Sailor Moon (även översättare)
Djurgården (TV-serie) (även översättare)
Åskbåten
Karl-Alfred

Källor

Fotnoter 

män
Födelseår saknas
Levande personer
Svenska röstskådespelare
Svenska översättare